Ectoedemia groschkei is een vlinder uit de familie dwergmineermotten (Nepticulidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1943 door Skala.

De soort komt voor in Europa.

Dwergmineermotten
Dier uit het Palearctisch gebied